Mangkoenegara V was de zelfregeerder van Mangkoenegara, een vorstenland op Java. De prins regeerde als vazal van de soesoehoenan van Soerakarta en de Nederlanders.

Mangkoenegara V regeerde van 1881 tot 1896.

Literatuur 
 Dr. H.J. De Graaf, Geschiedenis van Indonesië, N.V. Uitgeverij w. van Hoeve, 's Gravenhage Bandung 1949.

Zie ook 
 De Lijst van Midden- en Oost-Javaanse heersers

Vorst van Mangkoenegaran
Persoon in de 19e eeuw